Hemileucinae — подсемейство павлиноглазок, включающее около 400 видов бабочек. Распространены в Южной, Центральной и Северная Америка.

Классификация 
В подсемейство включают следующие роды:

 Adetomeris
 Agliopsis 
 Ancistrota
 Antarctia 
 Argyrauges 
 Arias 
 Automerella 
 Automerina 
 Automeris
 Automeroides 
 Automeropsis 
 Automerula 
 Callodirphia 
 Catacantha 
 Catharisa 
 Catocephala 
 Cerodirphia 
 Cinommata 
 Coloradia 
 Dihirpa 
 Dirphia 
 Dirphiella 
 Dirphiopsis 
 Erythromeris 
 Eubergia 
 Eubergioides 
 Eudyaria 
 Euleucophaeus 
 Gamelia 
 Gamelioides 
 Heliconisa 
 Hemileuca
 Hera 
 Hidripa 
 Hirpida 
 Hylesia 
 Hylesiopsis 
 Hyperchiria 
 Hyperdirphia 
 Hypermerina 
 Ithomisa 
 Kentroleuca 
 Leucanella 
 Lonomia 
 Meroleuca 
 Meroleucoides 
 Micrattacus 
 Molippa 
 Namuncuraia 
 Ormiscodes 
 Paradirphia 
 Parancistrota 
 Periga 
 Perigopsis 
 Periphoba 
 Phidira 
 Phricodia 
 Plateia 
 Polythysana 
 Prodirphia 
 Prohylesia 
 Protautomeris 
 Pseudautomeris 
 Pseudodirphia 
 Pseudohazis 
 Rhodirphia 
 Rhodormiscodes 
 Thauma 
 Travassosula 
 Xanthodirphia

Примечания

Ссылки 
 Рода на страничке ftp.fi.xemacs.org .
 BugGuide .

Павлиноглазки
Подсемейства насекомых